

Politica 
 Forza Italia – partito politico italiano attivo dal 18 gennaio 1994 al 27 marzo 2009
 Forza Italia – partito politico italiano attivo dal 16 novembre 2013
 Forza Italia – slogan realizzato e utilizzato dalla Democrazia Cristiana nel celebre spot elettorale realizzato in occasione delle elezioni politiche del 1987, in seguito ripreso dall'omonimo partito politico
 Forza Italia – inno dell'omonimo partito politico

Altro 
 Forza Italia – singolo di Spekti del 2018
 Forza Italia! – documentario del 1977 di Roberto Faenza
 Forza Italia – programma televisivo di Odeon TV trasmesso dal 1987 al 1990

Note